Termenul „Hohler Stein” se poate referi la:

Nume de peșteri
Hohler Stein (bei Aalen), peșteră în Schwäbische Alb
Hohler Stein (bei Buchen), în Odenwald
Hohler Stein (Kallenhardt), lângă Rüthen-Kallenhardt, (Rüthen)
Hohler Stein (Haßberge), lângă Reutersbrunn, (Ebern)
Hohler Stein (Lonetal), în districtul Alb-Donau în landul Baden-Württemberg
Hohler Stein (bei Schambach), lângă Schambach, districtul Eichstätt
Hohler Fels, lângă Schelklingen